Барн (, МФА: ) — город и община в центре Нидерландов, в провинции Утрехт.

Община Барн 

В общину Барн входят следующие поселения: Барн, Эмбрюгге, Лаге-Фюрсе.

Город Барн 
Барн, главный город общины, получил городские права в 1391 году. Город расположен в 8 км к востоку от Хилверсюма. Городская территория занимает 4,66 км².

Королевской семье принадлежит несколько домов около Барна.

Население

Города побратимы 
  Клаштерец-над-Огржи, Чехия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины провинции Утрехт
Города Нидерландов